Bruno Py (Niterói, ) é um contrabaixista brasileiro.

É licenciado em música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Discografia 
Travalíngua

Ligações externas
Facebook de Bruno Py

Contrabaixistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Niterói
Alunos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro